Big Top bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:
 Big Top (South Carolina)
 Big Top (Tennessee)

Big Top steht außerdem für:
 Big Top (Computerspiel), Computerspiel aus dem Jahr 1983